Kaiserschloss steht für
 Residenzschloss Posen
 Kaiserschloss Mylau
Siehe auch: 
 Kaiserpalast
 Kaiserburg
 Kaiserliches Residenzschloss Foggia